Ozon pode referir-se a:

 Ozon (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus;
 Ozon (Ardèche)

Desambiguações de topônimos